

Personnalités 

 Christine Balfa (née en 1968), musicienne de musique cadienne ;
 Dewey Balfa (1927-1992), musicien cadien, violoniste, chanteur.

Entités 
 Les Frères Balfa, groupe de musique cadienne constitué de Dewey Balfa et ses frères.